Giez bydlęcy – popularna nazwa owada Hypoderma bovis z rodziny gzowatych. Nazywanego też bydleń i giez bydlęcy duży

dla odróżnienia od spokrewnionego z nim Hypoderma lineatum określanego nazwą giez bydlęcy mały

Przypisy